КурПерепись населения Турции () представила демографический портрет страны по состоянию на 24 октября 1965 года.

Результаты переписи

Языки

Илы

Численность 
Численность населения по родному языку, по илам:

Доля

См. также 
 Население Турции

Примечания 

События 1965 года
Турция
Турция
Население Турции
События в Турции
1965 год в Турции